Биков може да се отнася за:
 Йордан Биков (р. 1950), български щангист
 Коста Биков (р. 1944), български режисьор
 Румен Биков (р. 1958), български политик